П'єтральба́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Корсика, департамент Верхня Корсика. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 880 км на південний схід від Парижа, 80 км на північний схід від Аяччо, 28 км на південний захід від Бастії.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 192 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 384,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету П'єтральба на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Корсика

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Корсика